Achi kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Achí (ort), Bolívar, 
 Achí (kommun), Bolívar, 

Robotskapade Colombiaförgreningar